Armand est un vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice. Il apparaît pour la première fois dans Entretien avec un vampire, premier tome des Chroniques des vampires. Il est âgé de plus de cinq cents ans. Son apparence est celle d'un beau garçon adolescent d'un mètre quarante, avec des cheveux bouclés auburn, de grands yeux bruns et des doigts fins. Ses traits sont parfois comparés à ceux de Cupidon ou d'un ange de Botticelli.

Biographie de fiction

Vie humaine 
Armand est né en 1481 dans l'ancien Rus' de Kiev. Ayant pour nom d'origine Andrei, Armand a les yeux bruns et les cheveux auburn. Son père est chasseur et se prénomme Ivan.

Enfant, il a la capacité de peindre des images semblant vivantes de Jésus-Christ, Marie et des Saints orthodoxes orientaux. Ses parents étonnés révèlent finalement son don aux moines du monastère des Grottes, prêtres ascétiques vivant enfouis sous terre et se nourrissant uniquement d'eau et de petites quantités de nourriture. Les moines et Andrei pensent qu'il est destiné à vivre ainsi, tandis que son père Ivan est consterné par cette idée. Lorsque leur souverain, le prince Michael, ordonne à Andrei de peindre une icône et de l'apporter au château de son frère, le prince Feodor, supposément mort, Andrei est capturé par des Tartares et emmené comme esclave à Constantinople et vendu par la suite à un bordel vénitien. Là-bas, il subit d'horribles abus sexuels et développe une amnésie.

Marius, un vampire de mille cinq cents ans ans vivant alors comme peintre à Venise, sauve Andrei, lui donnant une éducation et une vie luxueuse. Marius le renomme Amadeo. Marius est amoureux d'une courtisane nommée Bianca Solderini, mais ne peut pas se résoudre à la transformer en vampire. Au lieu de cela, il choisit Amadeo pour sa beauté, sa jeunesse et ses compétences en peinture (apparemment perdues, ainsi que ses souvenirs) pour éduquer « à la manière du sang », afin de faire de lui un vampire. Amadeo aime résolument Marius et a hâte de devenir un vampire. Il ne comprend pas l'hésitation de Marius à le transformer, et dans un acte de rébellion et de colère, il séduit un seigneur anglais, qu'il abandonne finalement après quelques nuits. Cependant, le seigneur anglais devient obsédé par Amadeo et enragé par sa trahison, le blesse avec une lame empoisonnée. Ce faisant, il oblige Marius à transformer Amadeo en vampire pour lui sauver la vie. Amadeo a dix-sept ans au moment de sa transformation, en 1498.

Vie de vampire 
Peu de temps après qu'Amadeo soit devenu un vampire, le palazzo de Marius est attaqué par des membres d'une secte satanique de vampires, dirigée par le vampire Santino. Ils brûlent Marius et kidnappent Amadeo ainsi que les autres enfants du palazzo et les emmènent à Rome. Santino torture Amadeo en brûlant ses amis à mort juste en face de lui et en l'affamant dans une cave jusqu'à ce qu'il soit forcé de se nourrir de son meilleur ami et de ses innocents enfants. Après cinq mois d'une telle torture psychologique, Amadeo est prêt à croire tout ce que le culte a dit en échange de leur amour et à oublier tout ce qu'il a connu auparavant. En raison de sa force, il est nommé en 1580 chef du clan parisien et rebaptisé Armand, car un nom comportant le mot « Dieu » (« Déo ») en lui semblait impropre au chef d'un clan satanique.

Environ deux cents ans plus tard, le clan essaie de capturer Lestat (devenu vampire par l'intermédiaire de Magnus, une autre ancienne cible du clan) et envisage de le détruire, mais Lestat est plus fort qu'Armand, et les déclare ridicules et en décalage avec l'époque dans laquelle ils vivent. Il réfute leurs croyances selon lesquelles ils ne peuvent pas regarder les croix, ni entrer dans les églises ou vivre dans des lieux de lumière. Réalisant que Lestat a raison sur l'obsolescence du clan, Armand tombe dans le désespoir et détruit la plupart de ses propres disciples. Il essaie de persuader Lestat de l'accompagner dans ses voyages, mais Lestat refuse. Au lieu de cela, Armand rejoint le Théâtre des Vampires et apprend à se déplacer parmi les mortels.

À la fin du , Louis et Claudia, deux jeunes vampires créés par Lestat, rejoignent le théâtre. Armand voit Louis comme une nouvelle possibilité d'intégration dans le monde moderne. Lorsqu'il ne peut pas persuader Louis de quitter Claudia, il parvient à se débarrasser d'elle en la brûlant à mort au soleil, puis laisse Louis brûler le théâtre avec les vampires afin qu'ils puissent partir ensemble. Ils restent ensemble jusque vers les années 1920, puis se séparent parce que Louis ne s'est jamais complètement remis de la perte de Claudia et sait qu'Armand est au moins en partie responsable de sa mort.

Après les incidents décrits dans Entretien avec un vampire, Daniel Molloy tente de retrouver Lestat, mais au contraire c'est Armand qui le trouve. Daniel permet à Armand de s'ancrer dans cette nouvelle époque ; ils décident de rester ensemble. Cependant, Daniel s'impatiente de plus en plus, aspirant à se transformer en vampire, et Armand et lui s'éloignent l'un de l'autre. En 1985, Daniel parvient à détruire sa santé à un point tel qu'il est proche de la mort, forçant ainsi Armand à le transforme en vampire pour le sauver. Daniel est le seul vampire créé par Armand. Ils ne peuvent plus rester ensemble par la suite.

Lorsque Lestat ramène le voile de Véronique de son voyage dans Memnoch le démon, Armand est frappé par la vue de celui-ci ; sa ferveur religieuse renaît, il se met au soleil pour tenter de se détruire et de se racheter. Non seulement il survit, mais il parvient miraculeusement à sauver une fille nommée Sybelle de son frère violent. Sybelle et son protecteur, Benji, rétablissent Armand avec le sang d'un trafiquant de drogue, et les trois deviennent très proches. Quand Armand dicte le livre Armand le vampire à David Talbot, ancien chef du Talamasca et jeune vampire tout juste créé par Lestat, il laisse à Marius le soin de s'occuper de Sybelle et Benji. Ce dernier les transforme ensuite en vampires.

Représentation dans d'autres médias 
Le personnage d'Armand a été interprété par : 
 Antonio Banderas dans le film Entretien avec un vampire de Neil Jordan (1994).
  dans le film La Reine des damnés de Michael Rymer (2002). 
  dans la comédie musicale  créée par Elton John et Bernie Taupin (2005).

Notes et références

Notes

Références 

Personnage des Chroniques des vampires
Personnage de fiction russe
Vampire de fiction
Immortel de fiction
Bisexuel de fiction
Personnage de film fantastique
Personnage de fiction possédant une force surhumaine
Personnage de fiction pouvant se déplacer à une vitesse surhumaine
Personnage de fiction qui peut guérir rapidement
Personnage de fiction créé en 1976